Харис има више значења:
 Харис
 Округ Харис (Џорџија)
 Округ Харис (Тексас)
 Харис (Канзас)
 Харис (Ајова)
 Харис (Минесота)
 Харис (Мисури)